Piepser bezeichnet:
 ein Gerät zur Nachrichtenübermittlung, siehe Funkmeldeempfänger
 ein LVS-Gerät (Lawinenverschüttetensuchgerät)